Gruevski () ist der Familienname folgender Personen:

 Goce Gruevski (1974–2021), mazedonischer Fußballtorhüter
 Nikola Gruevski (* 1970), nordmazedonischer Politiker